Son of the South  steht für:

 Son of the South (2020), Film von Barry Alexander Brown (2020)
 Son of the South (Album), Album von David Allan Coe (1986)